Такмичење у скијашким скоковима на малој скакаоници у појединачној конкуренцији на Зимским олимпијским играма 2010. у Ванкуверу одржано је у Олимпијском комплексу Вислер Парк у долини Калаган. Квалификације за такмичење у финалу је одржано 12. фебруара а финале следећег дана 13. фебруара 2010.

Учествовао је 61 такмичар из 18 држава.

Земље учеснице 

  (4) 
  (4)
  (4)
  (4) 
  (4)
  (4) 

  (3)
  (4)
  (2)
  (3)
  (4) 
  (4)

  (4)
  (1) 
  Словенија (4) 
  (2)
  (3)
  (3) 

 У загради се налази број спортиста који се такмиче за ту земљу

Резултати

Квалификације 
Квалификације су одржане 12. фебруара са почетком у 10,00 часова по локалном времену . Учествовао је 61 спортиста. Првих 40 се квалификовало за финале у којем су са 10 најбоље рангираних у Светском купу учествовали на финалном такмичењу 13. фебруара.

Легенда: КВ = квакификован; АК = аутоматски квалификован; НС= није стартовао

Роберта Деласега је дисквалификован због непрописне опреме.

Финале 
Финале је одржано 13. фебруара. Извођена су два скока. Првих тридесет после првог скока су се квалификовали за други скок и борбу за медаље. Збир резултата оба скока дао је победнике, освајаче медаља. Први скококви су одржани у 09:45, а други 10:45 по локалном времену.

Референце

Спољашње везе 
 Резптати на зцваничном сајту Игара  
 Резултати квалификација на званичном сајту ЗОИ 2010  

Скијашки скокови на Зимским олимпијским играма 2010.